Хартфорд може да се отнася за:
 Хартфорд, град и столица на щата Кънектикът в САЩ, най-големият Хартфорд.
 Хартфорд (Кентъки), град в щата Кентъки в САЩ.
 Хартфорд (Мичиган), град в щата Мичиган в САЩ.
 Хартфорд (Северна Дакота), град в щата Северна Дакота, САЩ.
 Хартфорд (Уисконсин), град в щата Уисконсин, САЩ.